Шо́стак () — українське та польське прізвище.

 Шостак Анатолій Вікторович (1947) — заслужений викладач НАУУ, відмінник освіти України, відмінник інженерної служби України.
 Шостак Анатолій Миколайович (1939) — український дипломат.
 Шостак Анна Володимирівна — українська дзюдоїстка з вадами слуху, майстер спорту міжнародного класу з боротьби дзюдо (2009), триразова золота чемпіонка Літніх Дефлімпійських ігор (2013, Болгарія; 2017, Туреччина; 2022, Бразилія).
 Шостак Вадим Русланович (1995) — український футболіст.
 Віт Шостак (1976) — польський письменник-фантаст, філософ та музикознавець.
 Шостак Віталій Вікторович (1987—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шостак Ганна Федосівна (1883 — 1965) — український майстер декоративного розпису.
 Шостак Давид Зельманович (1923) — український живописець.
 Шостак Джек (1952) — американський генетик, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 2009 р.
 Шостак Дмитро Сергійович (1986) — український перекладач.
 Шостак Еліезер — ізраїльський політик, міністр охорони здоров'я Ізраїлю.
 Шостак Іван Володимирович (1925 — 2001) — український майстер народного розпису.
 Шостак Іван Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шостак Марія Василівна (1888 — 1954) — бандуристка.
 Шостак Микола Іванович (1954—2007) — українській поет, заслужений журналіст України.
 Шостак Петро (1943) — маляр.
 Шостак Руслан Станіславович (1973) — український бізнесмен, засновник і співвласник національних торговельних мереж EVA і VARUS.
 Шостак Сергій Михайлович (1981—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шостак Сергій Олександрович (1972—2014) — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сет Шостак (1943) — американський астроном.

Посилання 
 Центр генеалогічних досліджень 

Українські прізвища
Польські прізвища